Никола́й Ива́нович Ла́зарев:
 Лазарев, Николай Иванович (1902—1967) — советский географ, востоковед.
 Лазарев, Николай Иванович (1926—1998) — советский автоматчик, Герой Советского Союза.